Baisheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baisheng (socken i Kina, Guangxi), 
 Baisheng (köping i Kina, Anhui), 
 Baisheng (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,81, long 107,39)

Robotskapade Kinaförgreningar